Foroughi ist der Familienname folgender Personen:

 Abolhassan Foroughi (1884–1960), persischer Diplomat
 Javad Foroughi (* 1979), iranischer Sportschütze
 Mohammad Ali Foroughi (1877–1942), iranischer Wissenschaftler und Politiker